28-я церемония вручения наград премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2007 год состоялась в Санта-Монике, штат Калифорния, 23 февраля 2008 года.

Номинанты на премию стали известны 21 января 2008 года.

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 23 февраля
Февраль 2008 года
2008 год в Калифорнии
Кинопремии 2008 года